Erce bezeichnet

 Erce, eine angelsächsische Erdgöttin
 die französische Gemeinde Ercé

Siehe auch:
 Erke